Ватаман (Wadaman, Waderman, Waduman, Warda’man, Wardman, Wardaman, Warduman, Wartaman, Wordaman) — изолированный австралийский язык, на котором говорит народ ватаман на вершине реки Дали на Северной территории в Австралии.

У ватаман существует следующие диалекты:

На такоман (Dagoman) говорят на Северной территории в Австралии.

На янгман (Dagoman, Jungman, Yangman) говорят около ручья реки Эльзи и в городе Катерина на Северной территории в Австралии.

Фонология

Согласные 

Альвео-палатальные согласные произносятся с лезвием языка; в конце слога они могут звучать подобно yn и yl для английского уха. Даже y имеет боковые и распространённые произношения с лезвием и основной частью языка. Существует очень мало акустической разницы между двумя апикальным по сравнению с другими языками этой области. Альвеолярные могут добавлять небольшой ретрофлексный на величине скольжения для следующих гласных, и ретрофлексные могут поглощать альвеолярные в некоторых словах. Тем не менее, они остаются фонематически различимыми. Франческа описывает w как губной и замечает, что он там небольшой или без округления губ или выступающий (кроме ассимиляции к следующим /o/ или /u/). Согласный r является пост-альвеолярным.

Гласные

Примечания

Ссылки 
 Ватаман
 Такоман
 Янгман

Языки Австралии
Австралийские языки